Kurigalzu est le nom de deux rois de Babylone appartenant à la dynastie kassite, qui ont régné à une cinquantaine d'années d'intervalle au   Il est donc souvent difficile de différencier les inscriptions des deux, s'ils ne mentionnent pas leurs ancêtres. Cela a pu entraîner des confusions dans la chronologie de l'époque kassite, mais désormais un consensus s'est fait sur les faits les plus importants à mettre au crédit de l'un ou de l'autre Kurigalzu.

 Kurigalzu  (début du  ) est l'un des souverains les plus importants de sa dynastie par son œuvre de bâtisseur, qui montre que sous son règne la Babylonie a retrouvé la prospérité et la puissance qu'elle avait perdue depuis le règne de Hammurabi et de son fils Samsu-iluna au   Il restaure des temples dans de nombreuses villes de Babylonie, et construit une ville à son nom, Dur-Kurigalzu, qui reste la capitale des rois kassites jusqu'à la fin de la dynastie en 1155 
 Kurigalzu II (1332-1308 ) est impliqué dans divers conflits avec l'Assyrie, et également l'Élam.

Voir aussi 

 Dynastie kassite de Babylone

Souverain de Babylone